Purper (kleur), een kleur 
 zie ook Heraldische kleur
Purper (verfstof), een verfstof
Purper (cabaretgroep), de naam van een Nederlands theatergezelschap